Светска лига у одбојци 2008. Био је одбојкашки турнир на коме су учествовале 16 селекција које су се такмичиле од 13. јуна до 27. јула 2008. Завршни турнир се одржао у Риу де Жанеиру, Бразил.

Нације које су учествовале 
Следеће нације су позване да учествују:

Интерконтинентални круг

Група А 

I викенд (14, и 15. јун 2008)

II викенд (21, и 22. јун 2008)

III викенд (28, и 29. јун 2008)

IV викенд (05, и 06. јул 2008)

V викенд (12, и 13. јул 2008)

VI викенд (19, и 20. јул 2008)

Група Б 

I викенд (14, и 15. јун 2008)

II викенд (21, и 22. јун 2008)

III викенд (28, и 29. јун 2008)

IV викенд (05, и 06. јул 2008)

V викенд (12, и 13. јул 2008)

VI викенд (19, и 20. јул 2008)

Група Ц 

I викенд (14, и 15. јун 2008)

II викенд (21, и 22. јун 2008)

III викенд (28, и 29. јун 2008)

IV викенд (05, и 06. јул 2008)

V викенд (12, и 13. јул 2008)

VI викенд (19, и 20. јул 2008)

Група Д 

I викенд (14, и 15. јун 2008)

II викенд (21, и 22. јун 2008)

III викенд (28, и 29. јун 2008)

IV викенд (05, и 06. јул 2008)

V викенд (12, и 13. јул 2008)

VI викенд (19, и 20. јул 2008)

Финални турнир 
 Сви мечеви су одиграни у Риу де Жанеиру, Бразил.
 Јапан је добио специјалну позивницу (Вајлд Карт) за учествовање

Група Е 

23. јул 2008.

24. јул 2008.

25. јул 2008.

Група Ф 

23. јул 2008.

24. јул, 2008.

25. јул, 2007.

Полуфинале и финале 

26. јул 2008.

27. јул 2008.

Коначни пласман

Награде 
 Најкориснији играч
  Лој Бол
 Најбољи поентер
  Иван Миљковић
 Најбољи нападач
  Амарал Данте
 Најбољи блокер
  Марко Подрашчанин
 Најбољи сервер
  Жиба
 Најбољи техничар
  Лој Бол
 Најбољи либеро
  Ричард Ламбоурне

Литература 
 Званични сајт Светске лиге 2008.

Светска лига у одбојци
Одбојка у Бразилу
Одбојка у 2008.